Instytut Śląski w Katowicach
 Instytut Śląski w Opolu
 Śląski Instytut Naukowy w Katowicach